Перша ліга Словенії 1995—1996 — 5-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вперше здобула Гориця.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Олімпія (Любляна) взяв участь у Кубку кубків 1996—1997 як переможець Кубку Словенії 1995—1996.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|}

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

1995–1996
Словенія
Словенія
1995 у словенському спорті
1996 у словенському спорті